— научно-фантастическая манга, созданная Кацухиро Отомо. Изначально выпускалась в журнале Young Magazine с 1982 по 1990 года, а позже была издана в шести томах издательством Kodansha. В 1988 году по манге был снят одноимённый анимационный фильм, режиссёром которого выступил автор. Сюжет аниме был укорочен, но многие сцены и сеттинг были сохранены.

Рисунок манги был сочтен выдающимся и считается прорывом как для мангаки, так и для всей индустрии манги. Произведение стало одной из первых полностью переведённых на английский язык манг. Она издавалась под импринтом Epic Comics, принадлежащим Marvel Comics.

Аниме-фильм многими критиками считается одним из величайших анимационных и научно-фантастических произведений всех времен, так же как и важной вехой в истории японской анимации. Фильм оказал существенное влияние на популярную культуру по всему миру, расчистив путь для аниме и японской поп-культуры на Запад, а также повлияв на многие работы в индустрии анимации, комиксов, кино, музыки, телевидения и компьютерных играх.

Сюжет 
6 декабря 1982 года Токио был уничтожен ядерным взрывом, что привело к началу Третьей мировой войны. На руинах был построен новый город — Нео-Токио.

Через 38 лет, в 2019 году, Третья мировая война закончена. Титанический мегаполис Нео-Токио стоит на грани мятежа и революции. Консервативное правительство не желает понимать серьёзность ситуации и лишь разгоняет митинги и демонстрации.

В ходе разборок между подростковыми байкерскими группировками паренёк Тэцуо сталкивается, потеряв управление мотоциклом, со странным ребёнком, кожа которого сухая и синеватого цвета. Это был украденный членом антиправительственной группы один из подопытных детей-«мутантов», чьи невероятные способности уже долгое время тайно изучают учёные и военные. Неожиданно к месту аварии прилетают вертолёты и забирают с собой обоих. Тем временем военные обнаруживают, что из-за контакта с ребёнком в молодом байкере начали проявляться и с огромной скоростью расти практически не поддающиеся науке силы, которыми обладают изучаемые дети. Учёные и полковник Сикисима пытаются обуздать и контролировать Тэцуо, они страшатся, что катастрофа, стёршая с лица земли город Токио в 1982 году, повторится вновь. Ведь на деле та катастрофа произошла из-за одного из подопытных детей — мальчика по имени Акира, бывшего сильнее остальных и ныне заточенного под землёй в огромной стальной сфере, при температуре близкой к абсолютному нулю. И пробуждающиеся в Тэцуо силы очень напоминают способности Акиры.

Канэда, друг Тэцуо, и его команда в смятении, они не могут понять, по какой причине войска забрали парня с собой. Канэда объединяется с Кэй, девушкой-подростком, состоящей в антиправительственной террористической организации и старающейся освободить детей-«мутантов» из лабораторий. Тэцуо благодаря пробудившимся силам сбегает сам и обращает своё внимание на остатки лаборатории, занимавшейся исследованием «Акиры». Вокруг него собирается религиозный культ, поклоняющийся Акире.

Персонажи 
Кацухиро Отомо намеренно отказался от привычного для аниме способа различия персонажей с помощью осветления их волос и раскрашивания в разные цвета. Он старался изобразить героев как можно более похожими на японцев, что усложняет для зрителя возможность отличить одного героя от другого.

  — лидер байкерской банды и лучший друг Тэцуо ещё до школы, со времён детского приюта.
  — участник мотобанды, возглавляемой Канэдой, который приобрел невиданную силу и возможности подобные Акире. Дизайн Тэцуо заметно выбивается из общего ряда. Именно на его фигуре сосредоточена большая часть эмоциональной составляющей произведения. Образ этого персонажа станет одним из вдохновивших режиссёра Синъя Цукамото на съёмки киберпанковой серии фильмов, начавшейся с «Тэцуо — железный человек» в 1989 году.
  — девушка, которую встретил Канэда в полиции и выручил. Состоит в антиправительственной организации.
  и  — члены той же байкерской банды, что и Канэда и Тэцуо.
  — девушка, которая дружит с Тэцуо.
 Полковник  — руководитель тайного проекта по исследованию детей-«мутантов».
 ,  и  — тройка детей-мутантов, изучаемых учёными. Носят номера 25, 26 и 27 соответственно.
  — ребёнок-«мутант», обладающий огромной энергией и сильнейшими парапсихическими и физическими возможностями. Номер 28.
  — учёный и участник проекта по исследованию детей-«мутантов».
  — член антиправительственной организации.
  — член правительства, работающий на антиправительственную организацию.
 Хозяин бара — хозяин бара, в котором часто встречались участники мотобанды Канэды.
  — руководитель культа Акиры.

Манга 
Манга начала издаваться в 1982 году в японском журнале Young Magazine и выходила до июля 1990 года. Полное собрание объёмом 2000 страниц было опубликовано в 6 томах японским издателем Kodansha. Впервые опубликована в США в 1988 году издательством Epic Comics (подразделение Marvel Comics).

Рисунок манги был признан выдающимся и считается прорывом как для мангаки, так и для всей индустрии манги.

Аниме 

Бюджет фильма составил порядка 10 млн долларов, что сделало его на тот момент самым дорогостоящим в производстве среди всех аниме. Премьера аниме состоялась 16 июля 1988 года. Сборы с показа фильма в кинотеатрах и продаж VHS по всему миру составили более 80 млн долларов.

«Акира» стал одним из произведений, вызвавших резкий рост интереса к аниме на Западе во многом благодаря высокой детализации кадров и сложному и интересному сюжету. Akira был также первым японским аниме с частотой 24 кадра в секунду (в 1980-е годы стандартной частотой было 8—12 кадров) и на широкоформатной 70-мм плёнке. Фильм действительно воспроизводится с 24 кадрами, но основная часть была снята с частотой 12 и 8 кадров в секунду. В процессе его создания широко применялись компьютерные спецэффекты. Техническое исполнение было на уровне игрового голливудского кино своего времени, аниме держало планку даже в сравнении с одним из своих идейных вдохновителей — «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта.

Особенно отмечается дизайн города и его наполнения — улицы представлены не полупустыми, а наполненными прохожими и техникой. Гораздо слабее выполнен дизайн персонажей.

Популярность и критика 

Благодаря фильму «Акира» в начале 1990-х годов резко возрос интерес к аниме среди англоговорящей аудитории. Популярность фильма за рубежом была даже выше, чем в Японии. «Акира» вошёл в число наиболее известных в мире аниме-фильмов.

Критики и исследователи не раз отмечали схожесть между фильмами «Акира» и «Бегущий по лезвию». Впрочем, Джонатан Клементс и Хелен Маккарти уточнили, что в «Акире» тема киберпанка прослеживается не столь чётко. Они также упомянули наличие отсылок к реальным историческим событиям в Японии — деятельности «Отряда 731» и несостоявшимся Олимпийским играм, запланированным на 1940 год в Токио. Сьюзан Напьер утверждала, что именно «Акира» послужил началом «аниме-бума» в странах Запада. Робин Бреннер сравнила фильм с «культурной бомбой», которая привела к формированию устойчивой аудитории поклонников аниме и манги на территории США.

Награды 
В 1984 году манга была удостоена премии издательства Kodansha в категории Best General Manga.

Стив Олифф был удостоен премии Харви за раскрашивание манги в 1991 и 1992 годах. В 1990, 1992, 1993 и 1996 годах произведение получило премию Харви как «Лучшее американское издание иностранной работы».

См. также 
 Японский киберпанк

Примечания

Литература 
на русском языке
 

на английском языке

Ссылки 

 
  

Аниме 1988 года
Манга 1982 года
Издания Dark Horse Comics